Мальграт-де-Мар ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Барселона в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Маресме. Занимает площадь 8,92 км². Население — 18596 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 60 км.

Климат 
Город расположен на высоте 4 метров над уровнем моря. Имеет средиземноморский климат, для которого характерны умеренные температуры на протяжении всего года. Годовая сумма осадков за последние 18 лет составила около 650 мм в год.

История 
Мальграт-де-Мар был впервые заселён между XIII и XIV веками; тогда он был известен как Виланова-де-Парафольс (Vilanova de Palafolls). Известно, что первые строения появились на холме Эль-Кастель (El Castell), который находится сейчас в центре города.

Традиционно, Мальграт-де-Мар был сельскохозяйственным городком, процветала и морская торговля. С XIX века известен как промышленный центр. С 1960-х годов стал активно развиваться и туризм, и сейчас городок является крупным туристическим центром.

Города-побратимы 
  Карденьяс
  Инчиза-ин-Валь-д’Арно
  Могер 
  Сено

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Ayuntamiento de Malgrat de Mar 
 Información de la Generalitat de Cataluña
 Información del Instituto de Estadística de Cataluña

Муниципалитеты Барселоны